Мала Окружна дорога (Київ)
 Велика Окружна дорога (Київ)

Вулиці